

Ґольці (Ґольце) — село в гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґольце — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ґольце — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства